Теистический сатанизм (), традиционный сатанизм (), духовный сатанизм () — разновидность сатанизма, основанная на вере в то, что дьявол (Сатана) является божеством, достойным почитания или поклонения. Противоположностью теистического сатанизма является атеистический сатанизм.

Формы поклонения в традиционном сатанизме весьма разнообразны.

В некоторых семьях теистический сатанизм практиковался и практикуется на протяжении многих поколений.

Примечания

Литература 
 
 

Оккультизм
Теизм
Сатанизм
Путь левой руки